

Miejscowości w Polsce 
 Ksawerynów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska 
 Ksawerynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew

Miejscowości na Białorusi 

 Ksawerynów – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.